Antonio Lazzari – disegnatore e incisore italiano
 Antonio Lazzari – geologo italiano